Landtagswahlkreis 93 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Emden (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Aurich (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Bielefeld II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Coesfeld I – Borken III (2000)
 Landtagswahlkreis Borken III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Stadt (1947 bis 1962)